Adam Kazimierz Szaniawski (zm. 1725) – kasztelan lubelski, pisarz ziemski łukowski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Adam Tadeusz Szaniawski  (zm. po 1793) –cześnik łomżyński, generał major wojsk koronnych, regimentarz partii Małopolskiej w konfederacji barskiej, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej